Дикси:
 Дикси — многозначный термин.

Фамилия 
 Дикси, Томас Френсис (1819—1895) — английский художник-портретист.
 Дикси, Флоренс (1855—1905) — шотландская писательница, военный корреспондент и феминистка.
 Дикси, Фрэнк (1853—1928) — английский художник и иллюстратор.

Топоним 
 Дикси — прозвище юго-восточных штатов США, в своё время входивших в Конфедерацию Штатов Америки.
 Дикси — округ в штате Флорида.
 Дикси — невключённая территория в округе Айдахо, штат Айдахо.
 Дикси — невключённая территория в округе Элмор, штат Айдахо.
 сокращение от Диксикраты

Другое 
 «Дикси» — российская сеть продовольственных магазинов.
 «Дикси» — американская народная песня, один из неофициальных гимнов южных штатов США.

См. также 
 Диксиленд
 Дикс
 Dixi